«Любовница» или «Любовница-хозяйка» () — кинодрама режиссёра Барбе Шрёдера 1975 года.

Сюжет 
Вор-домушник Оливье влюбляется в проститутку, обслуживающую клиентов с мазохистскими наклонностями, и пытается поменять её жизнь.

В ролях 
 Жерар Депардьё — Оливье
 Бюль Ожье — Ариана
 Андре Руйе — Марио

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Проституция в фильмах
Фильмы Франции 1975 года
Фильмы Барбета Шрёдера